Henri Garnault (1820-1906) : amiral français,
 Jean Garnault (1925- ) : dirigeant sportif et homme politique français.